Osoby o tym nazwisku:
 Anna Supruniuk – polski historyk, mediewista, archiwista, bibliograf
 Igor Supruniuk – jeden z maniaków z Dniepropetrowska
 Mirosław Adam Supruniuk – polski historyk kultury, nauki i sztuki, archiwista
 Stanisław Supruniuk – polski funkcjonariusz organów bezpieczeństwa PRL i dyplomata